Ett hål om dagen kan syfta på:

 Ett hål om dagen (roman) – en ungdomsroman från 1998 av Louis Sachar, originaltitel Holes
 Ett hål om dagen (film) – en film från 2003 baserad på romanen, originaltitel Holes